Shōwa – okres w historii Japonii (1926 – 1989)
 Shōwa (Yamanashi) – miasto (miasteczko, chō) w Japonii, w prefekturze Yamanashi
 Shōwa (Fukushima) – wieś (gmina wiejska, mura) w Japonii, w prefekturze Fukushima
 Shōwa (Gunma) – wieś (gmina wiejska, mura) w Japonii, w prefekturze Gunma
 Shōwa – jedna z dzielnic miasta Nagoja
 Shōwa (Akita) – miasto (miasteczko, machi) w Japonii, w prefekturze Akita, 22 marca 2005 stało się częścią nowo utworzonego miasta Katagami
 Shōwa (Saitama) – miasto (miasteczko, machi) w Japonii, w prefekturze Saitama, 1 października 2005 włączone do miasta Kasukabe
 Shōwa (Tokio) – dawne miasto w Japonii, 1 maja 1954 po przyłączeniu wioski Haiji, utworzone zostało miasto Akishima
 Syowa (Shōwa) – japońska stacja antarktyczna